Seila adamsi är en snäckart som först beskrevs av H. C. Lea 1845.  Seila adamsi ingår i släktet Seila och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
adamsi